«Pictures» — третій студійний альбом британської джаз-блюз співачки грузинського походження Кеті Мелуа. В Британії альбом вийшов 1 жовтня 2007 року; в США реліз відбувся 5 травня 2009.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кеті Мелуа 

Альбоми Кеті Мелуа
Альбоми Dramatico Records
Джазові альбоми